Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Federico Mordegan e Vincenzo Santopadre che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Filippo Messori 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Trevor Kronemann /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Nicolás Lapentti /  Emilio Sánchez (quarti di finale)

 Jeff Belloli /  Jon Ireland (quarti di finale)
 Ivan Baron /  Nuno Marques (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1996